Ме́льбурнский симфони́ческий орке́стр (, в 1949—1965 гг. Симфонический оркестр Виктории, ) — старейший австралийский симфонический оркестр. Базируется в Мельбурне и поддерживается в финансовом отношении как правительством штата Виктория, так и федеральным правительством Австралии.

Оркестр основан в 1906 году и дал первый концерт 11 декабря. Наиболее яркой страницей раннего этапа его биографии стало плодотворное сотрудничество со знаменитой певицей Нелли Мельба, постоянно певшей в сопровождении оркестра с 1913 г., а в 1921 г. занявшей пост его президента. В 1970 г. оркестр стал первым австралийским оркестром, отправившимся на гастроли в США (первое европейское турне состоялось в 2000 г., в 2003 г. оркестр выступал в Санкт-Петербурге). В 1973 г. Мельбурнский симфонический оркестр играл при открытии Сиднейского оперного театра.

С середины 1980-х гг. оркестр сотрудничает с поп- и рок-звёздами — в частности, в 1986 г. в Сиднее концертный альбом совместно с Мельбурнским оркестром записал Элтон Джон, в 2004 — Мит Лоуф.

Руководители оркестра 

 Альберто Зелман (1906—1927)
 Фриц Харт (1927—1932)
 Фриц Харт и Бернард Хайнце (1932—1937)
 Бернард Хайнце (1937—1950)
 Альчео Гальера (1950—1951)
 Хуан Хосе Кастро (1952—1953)
 Вальтер Зюскинд (1953—1955)
 Курт Вёсс (1956—1959)
 Жорж Цыпин (1960—1965)
 Виллем ван Оттерло (1967—1970)
 Фриц Ригер (1971—1972)
 Хироюки Иваки (1974—1997)
 Маркус Штенц (1998—2004)
 Олег Каэтани (2005—2009)
 Эндрю Дэвис (2013—2019)
 Хайме Мартин (с 2022)

Примечания

Ссылки 
 Сайт оркестра 

Музыкальные коллективы по алфавиту
Симфонические оркестры
Оркестры Австралии
Культурные организации Мельбурна
Музыка в Мельбурне
Организации, основанные в 1906 году
Появились в 1906 году в Австралии
Лауреаты премии ARIA за лучший альбом классической музыки